Comfort and Joy ("conforto e gioia" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Comfort and Joy – film del 1984 diretto da Bill Forsyth
 Una famiglia per Natale (Comfort and Joy) – film del 2003 diretto da Maggie Greenwald

Musica 
 Comfort and Joy – album di Mark Knopfler del 1984